AOC – skrót stosowany w NATO na oznaczenie Air Operations Centre, ośrodka działań powietrznych
 AOC () – Certyfikat przewoźnika lotniczego
 AOC – Age of Conan. Hyborian Adventures
 AOC – Age of Empires II: The Conquerors
 AOC – appellation d’origine contrôlée, apelacja
 AOC – inicjały Alexandrii Ocasio-Cortez, amerykańskiej polityk